D’Agosto ist der Familienname folgender Personen:

 Denis D’Agosto, uruguayischer Fußballspieler
 Nicholas D’Agosto (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler